Guts est un mot anglais signifiant « tripes », « entrailles ».

 Guts est le personnage principal du manga Berserk.
 Guts est un bimestriel français.
 Guts est un producteur français de musique électronique.
 Guts est le batteur du groupe de Hard rock français Onde de Shock.